L'edizione 1972-1973 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo quarto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Gerd Müller del  con 36 reti.

Stagione 

Durante la stagione viene conferito il Pallone d'oro a Franz Beckenbauer capitano del Bayern Monaco, e sono proprio i bavaresi campioni in carica a vincere anche questa edizione. Rimangono in testa dall'inizio alla fine del torneo, mentre al secondo posto stazionano prima lungamente il Fortuna Düsseldorf, poi il neopromosso Wuppertaler; alla fine ci si ferma però il , pur staccato di undici punti. Retrocedono invece il Rot-Weiß Oberhausen e l'Eintracht Braunschweig, quest'ultimo vincitore del titolo sei anni prima.

In campo internazionale il Borussia Mönchengladbach arriva in finale nella Coppa UEFA; è però sconfitto nel doppio confronto dal Liverpool, ma Jupp Heynckes diventa il capocannoniere della manifestazione. Nella Coppa dei Campioni, invece, il Bayern viene eliminato nei quarti dall'Ajax che si prepara a vincere il suo terzo trofeo consecutivo; anche qui il miglior marcatore è tedesco, ed è Gerd Müller.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1973-1974
      Vincitrice della DFB-Pokal 1972-1973 e qualificata in Coppa delle Coppe 1973-1974
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1973-1974
      Retrocesso in Regionalliga 1973-1974

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1972-1973.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1973-1974.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1973-1974.
   e  promosse in Bundesliga 1973-1974
   e  retrocesse in Regionalliga

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (25)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Miglior attacco:  (93 gol segnati)
 Miglior difesa:  (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+64)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie: ,  e  (9)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggior attacco:  (33 gol segnati)
 Peggior difesa:  (84 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-39)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1972-1973

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1972-1973/

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1972